Sankt Olai Kirke kan referere til en af flere kirker, der er indviet til Olav den Hellige:

 Sankt Olai Kirke (Hjørring)
 Sankt Olai Kirke (Helsingør) – domkirke siden 1960
 Sankt Olai Kirke (Kalundborg) – en kirke der nu er nedrevet
 Sankt Olai Kirke (Øster Egesborg)
 Sankt Olai Kirke (Norrköping) – i Sverige